Halyburton ist der Familienname folgender Personen:

 William D. Halyburton, Jr. (1924–1945), US-amerikanischer Soldat

Halyburton steht auch für:
 USS Halyburton (FFG-40), US-amerikanische Fregatte

Siehe auch:
 Haliburton
 Halliburton